Šesti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2008./09. su činile druge županijske lige u većini županija.

1. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori: 
 Lomnički nogomet

Zapad

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori:  
 nkposavacruscica.wordpress.com

Istok

Zapad 

 Izvori: 
 NS Nova Gradiška

2. ŽNL Istarska 

 Izvori: 
 NK Štinjan Pula  
 "Glas Istre", 2008. godina  
 "Glas Istre", 2009. godina  
 "Glas Istre", 15. lipnja 2009.

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 NK Dobra Novigrad

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 NS Koprivničko-križevačka, glasnici

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjska

NS Đakovo

NS Našice 

 Izvori:  
 ŽNS Osječko-baranjski  
 nasice.org

NS Osijek 

 Izvori: 
 sportnet.hr

NS Valpovo / Donji Miholjac

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 80 godina nogometa u Jakšiću

2. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 NK Lekenik 
 NS Novska

2. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Izvori: 
 ŽNS Virovitičko-podravska

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

NS Vukovar 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemske 
 50 godina HNK "Radnički"

NS Županja 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

Varaždinska županija

2. ŽNL Varaždinska

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždin

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždin

1. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog saveza 
 NL Hvar

Povezani članci 
 T-Com 1. HNL 2008./09.
 2. HNL 2008./09.
 3. HNL 2008./09.
 4. HNL 2008./09.
 5. rang HNL-a 2008./09.
 7. rang HNL-a 2008./09.
 8. rang HNL-a 2008./09.
 Hrvatski nogometni kup 2008./09.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 

2008-09
 6